Нзима (Нзема) — один из языков ква, распространённый на юго-западе Ганы и в прилегающем районе Кот-д’Ивуар (Сюд-Комоэ). Нзима — родной язык первого президента Ганы Кваме Нкрума и философа Антона Амо (1703—1753) — первого африканца, получившего высшее образование в европейском университете. Большой вклад в развитие литературы на языке нзима принадлежит ганскому поэту Паулю Абоагье (1925—2001), сотруднику Бюро языков Ганы и почётному секретарю Ассоциации культуры и литературы нзима, составившему нзима-английский словарь.

Письменность нзима базируется на латинской графической основе:

Примечания

Ссылки 
 Христианский фильм на языке нзима 
 Образец текста
 Сведения о П. Абоагье 

Языки ква
Языки Ганы
Языки Кот-д’Ивуара